Ashenden ist der Familienname folgender Personen:

 Gavin Ashenden (* 1954), britischer Theologe
 Russell Ashenden (* 1961), englischer Fußballspieler